Abbott se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Conrad Abbott
 William Louis Abbott
 James Francis Abbott
 Robert Tucker Abbott